Whitney se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Bret M. Whitney
 Leo David Whitney